kanton Épinal-Est, een kanton van het Franse departement Vogezen
 kanton Épinal-Ouest, een kanton van het Franse departement Vogezen